Aardrijkskunde
 Borgen (Luleå), Zweeds eiland
 Borgen (metrostation), in de Noorse hoofdstad Oslo
 Borgen (Ullensaker), plaats in de Noorse gemeente Ullensaker, provincie Viken
 Borgen (Sigtuna), plaats in de Zweedse gemeente Sigtuna in de provincie Stockholms län

Gebouw
 Christiansborg, het Deense regeringscentrum wordt ook Borgen genoemd

Film en televisie
 Borgen, Deens politiek televisiedrama

Personen met de achternaam Borgen
 Gustav Borgen, Noors portretfotograaf